Příjmení Houdek (Houdková) nosí více významných osobností:

 Dan Houdek (* 1989), český profesionální fotbalista, brankář
 František Houdek (1847–1917) – český středoškolský profesor, spoluzakladatel Národní jednoty pošumavské
 Fedor Houdek (1877–1953) – slovenský a československý národohospodář a politik
 Josef Houdek (* 1953), český fotbalista, útočník
 Karel Houdek (1721, Dobříš – 1802), český hornista a hudební pedagog
 Lukáš Houdek (* 1984), český dokumentarista, fotograf, aktivista, romista a novinář
 Petr Houdek (* 1970), český violoncellista
 Tomáš Houdek (* 1981), český hokejový obránce
 Vítězslav Houdek (1856–1916), český právník a spisovatel
 Vítězslav Houdek (voják) (1920–1967), český ekonom, obchodník a voják
 Vladimír Houdek (1869–1908), český básník

Související články 
 Houdkovice (Hautkowitz)
 Hudek
 Hudec
 Hudeček

Externí odkazy

Reference 

Česká příjmení